El término Málaga puede referirse a:

Geografía

España 
Málaga, ciudad española, capital de la provincia homónima, el sexto municipio por población de España.
Provincia de Málaga, provincia española en la comunidad autónoma de Andalucía.
Málaga, área metropolitana alrededor de la ciudad homónima.
Málaga, circunscripción electoral de la ciudad homónima.
Provincia marítima de Málaga.
Vélez-Málaga: municipio al este de la provincia de Málaga.
Hoya de Málaga: depresión geográfica en la que se unen las cuencas de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce antes de su desembocadura en el Mediterráneo.
Bahía de Málaga: ensenada de la costa mediterránea de Andalucía.
Montes de Málaga: cadena montañosa de la cordillera Penibética.
Málaga del Fresno: municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).

Resto de Europa 
Malåga: localidad en el municipio de Ålesund, condado de Møre og Romsdal (Noruega).

Hispanoamérica 
Málaga, bahía en la región costera pacífica del departamento del Valle del Cauca (Colombia).
Málaga, municipio colombiano, capital de la provincia de García Rovira, departamento de Santander (Colombia).
Málaga Arriba, municipio de la provincia de Santiago de Cuba (Cuba).
Málaga, población del municipio de San José, departamento de Escuintla (Guatemala).
Málaga, localidad del estado de Durango (México).
Málaga, localidad de la República Dominicana.

Estados Unidos 
Málaga, municipio del condado de Monroe, Ohio.
Málaga, población del área metropolitana de Fresno, condado de Fresno, California.
Málaga, población del condado de Wolfe, Kentucky.
Málaga, población del área metropolitana de Filadelfia-Camden, condado de Gloucester, Nueva Jersey.
Málaga, población del área metropolitana de Carlsbad-Artesia, condado de Eddy, Nuevo México.
Málaga, población del área metropolitana de Wenatchee, condado de Chelan, Washington.

Asia 
Málaga, localidad de la provincia de Negros Oriental, región de las Bisayas Centrales, en la isla de Negros de las Bisayas (Filipinas).
Málaga, localidad de la isla de Samar, provincia de Bisayas (Filipinas).

África 
Málaga: localidad del estado de Kordofán del Sur (Sudán).
Málaga: barrio de la ciudad de Tetuán (Marruecos).

Oceanía 
Málaga: suburbio de Perth, estado de Australia Occidental (Australia).
Málaga, localidad de la provincia de Madang, Papúa Nueva Guinea.

Gastronomía 
La Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, que regula el vino málaga, producido en la misma ciudad y en el resto de la provincia.
Un sabor de helado obtenido a partir de nata, huevo, pasas y vino dulce (málaga).

Personajes 
Don Fernando de Málaga: 1488 
Don Francisco de Málaga: 1499
Don Juan de Málaga: Calle Don Juan de Málaga, ciudad de Málaga.
Fermín Málaga (1869-1964), empresario y político peruano.

Instituciones 
Ayuntamiento de Málaga: Administración Local que gestiona el municipio de Málaga.
Universidad de Málaga: Universidad situada en la provincia de Málaga.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol: Aeropuerto Internacional cuyas siglas son AGP.

Clubes deportivos 
Málaga Club de Fútbol: club de fútbol de España que milita en la Liga de Fútbol Profesional.
Club Baloncesto Málaga: más conocido como «Unicaja Málaga», club de baloncesto, campeón de la liga ACB 2005/06.

Cultura 
 Málaga, una canción escrita por Bill Holman y popularizada por la Stan Kenton Orchestra.
 Málaga, una película de 1954 dirigida por Richard Sale.
 Malagueñas, un palo del flamenco originado en Málaga.
 Cantes de Málaga, una zona geográfica en el origen y desarrollo de diversos palos del flamenco.
Malagueña salerosa, una canción mexicana.
Málaga, canción de 1963 de Fred Bongusto.

Automovilismo 
SEAT Málaga, un modelo de la marca española SEAT.